Josep Mir i Bagó (1954), jurista i polític català.
 Josep Mir i Llussà (1701-1764), compositor català.
 Josep Mir i Marcet (1858-1926), metge i regidor sabadellenc.
 Josep Mir i Rocafort, Fassman (1909-1991), mentalista i hipnotitzador català.